Terminator – serie di film di fantascienza e opere derivate
Terminator – film del 1984
Terminator – cyborg protagonista del franchise
Terminator: The Sarah Connor Chronicles – serie televisiva del 2008-2009
Terminator – videogioco del 1986 (non legato ai film)

Pagine correlate
The Terminator (disambigua)